Alikeh o Aligeh, vila de l'Iran a la província de Kermanshah
 Alikeh Kukeltaix, amir i germà de llet de Xah Rukh